Йо́зо Шиму́нович (; родился 4 августа 1994 года в Загребе, Хорватия) — хорватский футболист, защитник.

Клубная карьера 
В возрасте 12 лет Йозо перешёл из «Хрватски Драговоляц» в молодёжную команду загребского «Динамо».

16 марта 2013 года дебютировал в Первой хорватской футбольной лиге, выйдя на 90-й минуте на замену в матче против «Истра 1961». Уже в следующем туре, 30 марта, Йозо, выйдя в стартовом составе, сумел отличиться забитым мячом в ворота «Задара». Всего в сезоне 2012/13 Йозо провёл 3 матча.

23 июля 2013 года Шимунович дебютировал в еврокубках, сыграв в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против клуба «Фола» из Люксембурга.

Карьера в сборной 
Йозо выступал за различные юношеские сборные Хорватии. В составе молодёжной сборной (до 20 лет) принял участие в чемпионате мира 2013 года в Турции. На турнире Шимунович провёл все 4 матча своей команды. Хорваты в 1/8 финала уступили чилийцам, а Йозо отметился автоголом.

Достижения 
 «Динамо Загреб»
 Чемпион Хорватии (3): 2012/13, 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка Хорватии (1): 2014/15
 Обладатель Суперкубка Хорватии (1): 2013

 «Селтик»
 Чемпион Шотландии (4): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Шотландии 2016/17
 Обладатель Кубка шотландской лиги 2016/17

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Селтик»